|componenta=
|suprafață_totală_km2=63.60
|suprafata_metropolitana_km2=
|altitudine=140
|populație_note_subsol=
|populație=19615
|recensământ=2009-12-31
|densitate=
|populatie_urbana=
|populatie_metropolitana=
|an=
|fus_orar=CET
|fus_orar_DST=CEST
|utc_offset=+1
|utc_offset_DST=+2
|camp1_gol_nume=Număr de înmatriculare (auto)
|camp1_gol_info=GR
|cod_poștal=02943
|tip_cod=Cod zonal
|cod=03576
|website=www.weisswasser.de
|descriere_hartă2= 
}}

Weißwasser/O.L. (în limba sorabă de sus Běła Woda) este un oraș din landul Saxonia, Germania.

Vezi și
Calea ferată a trenulețului Bad Muskau

Orașe din Saxonia